Aleksander Paweł Ludwik Konstanty Wirtemberski (ur. 9 września 1804 Sankt Petersburg – zm. 4 lipca 1885 Laško, Austro-Węgry) - książę wirtemberski, generał austriacki.

Syn księcia Ludwika i księżniczki Henrietty z Nassau-Weilburg. 2 maja 1835 roku ożenił się z węgierską hrabianką Claudine Rhédey von Kis-Rhéde, małżeństwo to zostało uznane za związek morganatyczny. Hrabina otrzymała dziedziczny tytuł hrabiny Hohenstein; zmarła w 1841 roku w wyniku stratowania przez konie w czasie parady kawalerii w garnizonie Ptuj w Słowenii, prowadzonej przez księcia Aleksandra.

Para miała 3 dzieci:
 Klaudię (1836-1894),
 Franciszka (1837-1900), ojca królowej Marii,
 Amelię (1838-1893).

W 1863 roku król Wilhelm I Wirtemberski postanowił nadać dzieciom Aleksandra tytuły książąt von Teck.

 Teck (ród)

Przypisy 

Wirtembergowie
Urodzeni w 1804
Zmarli w 1885
Odznaczeni Orderem Korony Wirtemberskiej
Ludzie urodzeni w Petersburgu